Schleheck (nach der Pflanze Schlehe), ist der Name von:

Schleheck (Hennef), Ortsteil von Lichtenberg in der Stadt Hennef (Sieg)
Schleheck (Wuppertal), ehemaliger Wohnplatz und heutige Wüstung in der Stadt Wuppertal
Regina Schleheck (* 1959), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Schlehecken